Rockaway Beach (Missouri) ;
 Rockaway Beach (Oregon) ;
 Rockaway Beach (Queens).

Musique 
 Rockaway Beach est une chanson du groupe punk rock américain Ramones sortie en 1977.

Homonymie de localités aux États-Unis